Jan Knappert (theoloog) (1836-1893)
 Jan Knappert (taalkundige) (1927-2005)